Tajner est un nom de famille.

Personnalités portant le nom de famille Tajner 

 Leopold Tajner (1921 - 1993), fondeur et sauteur à ski polonais ;
 Władysław Tajner (1935 - 2012), sauteur à ski polonais, frère du précédent ;
 Apoloniusz Tajner, né en 1954, sauteur à ski polonais, fils de Leopold ;
 Tomisław Tajner  (né en 1983), sauteur à ski polonais, fils du précédent ;
 Wojciech Tajner (né en 1980), sauteur à ski polonais, cousin du précédent.

Liens externes 
 

Patronyme polonais
Homonymie de patronyme